Coll de Juell: coll situat entre els termes comunals de Dorres i d'Enveig, a la comarca de l'Alta Cerdanya
 Coll de Juell: coll situat entre els termes comunals de Fillols i de Vernet, a la comarca del Conflent.
 També existeix el Coll de Jovell